Тишь — название географических объектов:

 Тишь — озеро в Перемышльском районе Калужской области;
 Тишь — озеро в Рязанской области, у села Заозерье;
 Тишь — река на Сахалине, приток Южной Хондасы.